Typ 26 (auch Type 26 oder Typ XXVI) steht für
 NSB Type 26, norwegische Dampflokomotivbaureihe
 Peugeot Typ 26, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 26 Revolver, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ XXVI, offizielle Bezeichnung der deutschen U-Boot-Klasse XXVI
 City-Klasse (engl.: Type 26 Frigate), eine neue Generation einer Lenkwaffenfregatten-Klasse der Royal Navy